Gerald Lawson peut désigner :
 Gerald Lawson (1940-2011), ingénieur américain ;
 Gerald Lawson (1897-1973), acteur et scénariste britannique.